

Patronyme 

 Jacques Charlier (1706-1790), peintre miniaturiste français ;
 Louis-Joseph Charlier (1754-1797), personnalité politique française, président de la Convention ;
 Jean-Joseph Charlier (1794-1886), héros de la révolution belge de 1830 ;
 Louis-Victor Charlier (1803-1874), homme politique français ;
 Pierre Charlier (1814-1893), vétérinaire français ;
 Gustave Charlier (1848-1922), architecte belge ;
 Guillaume Charlier (1854-1925), sculpteur belge ;
 Carl Charlier (1862-1934), astronome suédois ;
 Max Charlier (1863-1941), acteur de théâtre et de cinéma français ;

 Henri Charlier (1883-1975), peintre et sculpteur français ;
 Gustave Charlier (1885-1959), historien de la littérature et romaniste belge ;
 Numa Charlier (1893-1940), militaire belge ;
 André Charlier (1895-1971), écrivain français et directeur d'école ;
 Isabelle Charlier (1895-1974), artiste peintre française ;
 Robert-Édouard Charlier (1906-1990), professeur de droit ;
 Jean-Michel Charlier (1924-1989), scénariste de bande dessinée belge ;
 Jacques Charlier (1939-), peintre belge ;
 Guy Charlier (1941-), personnalité politique wallonne ;
 Michel Charlier (1949-2020), coureur cycliste français ;
 Philippe Charlier (1951-), personnalité politique belge ;
 Olivier Charlier (1961-), violoniste français ;
 André Charlier (1962-), batteur de jazz et funk belge ;
 Sébastien Charlier (1971-), harmoniciste français ;
 Philippe Charlier (1977-), médecin légiste, anatomo-pathologiste, archéo-anthropologue et paléopathologiste français ;
 Ellen Charlier (1993-), footballeuse belge ;
 Raphaël Charlier comédien belge ; 
 Adélaïde Charlier (2001-), militante belge pour le climat.

Toponyme 

 Charlier, cratère de la Lune ;
 Maison Charlier, édifice Art nouveau belge de Spa.
 Maison Charlier, édifice Art nouveau belge de Bruxelles.